W Rumunii
 Blăgești – gmina w okręgu Bacău
 Blăgești – gmina w okręgu Vaslui
 Blăgești – wieś w okręgu Bacău, w gminie Blăgești
 Blăgești – wieś w okręgu Vaslui, w gminie Blăgești